Sveta Nedelja (żupania zagrzebska) – miasto w Chorwacji, koło Zagrzebia	
 Sveta Nedelja (żupania istryjska) – miejscowość i gmina w Chorwacji, na Półwyspie Istria